De geboorte van Venus kan verwijzen naar:
 De Geboorte van Venus, schilderij van Botticelli
 De geboorte van Venus, schilderij van Cabanel
 De geboorte van Venus, schilderij van Bouguereau
 De geboorte van Venus, beeld van Wicher Meursing